Les lettres BEES peuvent correspondre à :
 un sigle pour brevet d'État d'éducateur sportif,
 The Bees, un groupe de rock anglais.